Small block – potoczna nazwa linii silników widlastych produkowanych przez firmy Ford, General Motors oraz Chrysler Corporation o ujednoliconych wymiarach zewnętrznych. Cylindry w silniku "small block" ustawione są pod kątem 90° i jest ich przeważnie 8.

Ford 
 Ford Y-block family (1954-1962)
 Ford Windsor lub "90 degree" (1962-2001)
 Ford 335 (1970-1982)
 Ford Modular engine

GM 
 Generacja I small-block 1955-2003
 Oldsmobile small-block 1964-1990
 GM LT engine - generacja II small-block
 GM LT engine LT5 DOHC small-block
 GM Premium V engine - Cadillac Northstar 
 GM LS engine - generacja III oraz IV small-block'a

Chrysler 
 Chrysler A engine - (1956-1966) pierwsza generacja small-blocka
 Chrysler LA engine - (1964-) druga generacja small-blocka
 Chrysler PowerTech engine - (1999-) wersja silników LA dla Jeepa
 Chrysler Hemi engine (2002-)

Silniki spalinowe tłokowe